Een verkeersweg:
N506 (België)
N506 (Frankrijk)
N506 (Nederland), zie Provinciale weg 506